Tratado de Granada puede referirse a:

 Las capitulaciones para la entrega de Granada de 1491, firmadas por los Reyes Católicos y el último rey musulmán de Granada, Boabdil.
 El tratado de Granada de 1500, firmado por Fernando II de Aragón y Luis XII de Francia en el contexto de la segunda guerra de Italia para colaborar militarmente en la conquista del reino de Nápoles.